Буада () — группа объектов в центральной части острова Науру.

 Буада — избирательный округ
 Буада — административный округ
 Буада — озеро в одноимённом округе